Лугово́й — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Луговой, Александр Михайлович (1904—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Луговой, Алексей Дмитриевич (род. 1975) — российский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Луговой, Андрей Константинович (род. 1966) — российский политический деятель, предприниматель, депутат Государственной думы.
 Луговой, Василий Петрович (1915—2000) — Герой Советского Союза.
 
 Луговой, Владислав Николаевич (род. 1995) — украинский хоккеист.
 Луговой, Георгий Иванович (1900—2001) — старейший фотограф Санкт-Петербурга и, по мнению газеты «Известия», самый старый фотожурналист в мире.
 Луговой, Григорий Михайлович (1919—1941) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны.
 Луговой, Дмитрий Сергеевич (1928—?) — бригадир строителей, Герой Социалистического Труда (1957).
 Луговой, Михаил Васильевич (в монашестве Пантелеимон род. 1967) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Уманский и Звенигородский.
 Луговой, Николай Дмитриевич (1908—1992) — комиссар соединения партизан Крыма, писатель.
 Луговой, Роман Иванович (род. 1979) — украинский шоссейный велогонщик.

Псевдоним 
 Луговой — литературный псевдоним русского писателя Алексея Алексеевича Тихонова (1853—1914).

Топоним

Казахстан 
 Луговой — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.

Россия 
 Луговой — посёлок в Приморском районе Архангельской области.
 Луговой — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Луговой — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Луговой — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Луговой — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Луговой — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Луговой — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Луговой — посёлок в Оричевском районе Кировской области.
 Луговой — посёлок в составе города Печора Коми.
 Луговой — посёлок в Шарьинском районе Костромской области.
 Луговой — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Луговой — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Луговой — посёлок в Советском районе Марий Эл.
 Луговой — посёлок в Дмитровском районе Московской области.
 Луговой — посёлок в Шахунском районе Нижегородской области.
 Луговой — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Луговой — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Луговой — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Луговой — посёлок в Лунинском районе Пензенской области.
 Луговой — посёлок в Тамалинском районе Пензенской области.
 Луговой — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Луговой — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Луговой — посёлок в Чучковском районе Рязанской области.
 Луговой — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Луговой — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Луговой — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области, в 2003 г. включен в состав села Лукино.
 Луговой — посёлок в Елабужском районе Татарстана.
 Луговой — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.
 Луговой — посёлок в Карсунском районе Ульяновской области.
 Луговой — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Луговой — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Луговой — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Луговой — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Луговой — посёлок в Уйском районе Челябинской области.
 Луговой — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Гидроним 
 Луговой — река в Томской области, приток Малой Тоголики
 Луговой — ручей в Якутии
 Луговой — ручей в Якутии

См. также 
 Луговой Борок
 Луговой Изран
 Остановочная Платформа Луговой